Weischer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Manuel Weischer (* 1937), deutscher Orientalist
 Christoph Weischer, deutscher Soziologe
 Loenhard Weischer (um 1493), Hammermeister in Hagenacker
 Matthias Weischer (* 1973), deutscher zeitgenössischer Maler

Weischer steht für:

 Weischer Mediengruppe, deutsche Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Hamburg